KVC Houtvenne (ook wel KFC Houtvenne) is een Belgische voetbalclub uit Houtvenne. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4481 en heeft groen en rood als clubkleuren. De terreinen van de club liggen vlak bij het dorpscentrum van Houtvenne, maar wel op het grondgebied van buurgemeente Herselt.

Geschiedenis 
De club speelde een aantal jaar bij de Vlaamse Bond, en sloot zich dan rond 1946 aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men stamnummer 4481 kreeg. Houtvenne ging er in de provinciale reeksen spelen.

In het seizoen 2015/16 speelde de club in Eerste provinciale en veroverde er de titel.  Voor het eerst in zijn bestaan zal de club vanaf 2016/17 in Derde klasse amateurs spelen. 

Na vier seizoenen in deze reeks kwam er een nieuw sportief hoogtepunt. De club eindigde vierde in haar reeks. Helaas voor Houtvenne vielen ze hier nét uit de boot enkel de top 3 in haar reeks promoveerde. Gelukkig voor De Rood-groenen kwam er last-minute toch nog een plek in Tweede afdeling vrij door de niet verkregen licenite van ASV Geel bij het BAS, waardoor men mocht promoveren en voor het eerst in haar geschiedenis op het Vierde niveau mocht aantreden.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers 
  Kris Buvens
  Augusto Da Silva
  Bart Deelkens
  Thomas De Corte
  Garry De Graef
  Alexandre Jansen Da Silva
  Dave Nieskens
  Niels Prud'homme
  Didier Segers
  Glenn Van Asten
  Jeroen Van Den Broeck
  Sven Van Der Jeugt
  Jason Wall

Externe link 
 Officiële website

Houtvenne
Sport in Hulshout
Houtvenne
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)